Josep Fugarolas i Arquer va ser un empresari de Barcelona del segle XX. Fa formar societat amb el seu advocat i assessor Joan Antoni Pàmies per regir l'empresa Liceu des del cessament de Mestres l'any 1947, fins que Pàmies va començar a fer-se càrrec de la gestió en solitari dos anys més tard. Durant la seva intervenció es van veure forçats a fer front a la crisi desencadenada per un sector de la societat del Liceu en desacord amb el funcionament d'aquesta i, amb la celebració del centenari del coliseu, va recuperar Ana Bolena de Donizzetti, obra que era tot un repte pel públic operístic de l'època.

Bibliografia 

 Emilio, C. (2023b). Diccionario de la musica espanola e hispanoamericana / Dictionary of Spanish and Latin American music: Faura - Guataca: 5. Grupo Anaya Comercial.

Empresaris barcelonins contemporanis